BET steht für:
 Bakterien-Endotoxin-Test (Pharmazie)
 Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis, ein Schweizer Verkehrsdienstleistungs- und Tourismusunternehmen
 Bern Tourismus, Marketingorganisation der Bundesstadt Bern
 Berufseignungstest
 Bethel Airport (IATA-Code)
 Bio-Elektro-Therapie, ein Verfahren zur Behandlung von Tumoren (Krebs).
 Black Entertainment Television, einen US-amerikanischen Musiksender
 Bremer Elterntrainingsprogramm, ein Therapieansatz des Deutschen Forschungsinstituts für Autismus (IFA) in Bremen
 Brunauer, Emmett und Teller, BET-Messung, ein Verfahren zur Größenbestimmung von Oberflächen
 Brusterhaltende Therapie, ein Behandlungskonzept bei Brustkrebs
 Bucharest Exchange Trading Index, BET-20, rumänischer Aktienindex an der Bukarester Börse
 Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH in Aachen, Beratungsfirma im Energiesektor

Bet steht für:
 ב, den zweiten Buchstaben des hebräischen Alphabets, auch Beth
 Bet (Poker), eine Art des Einsatzes

Bet ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Bet (* 1949), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Jelena Wiktotowna Bet (* 1976), weißrussische Kanutin

bet steht für:
 Guiberoua-Bété (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Bété (Sprache), einer Kru-Sprache in der Elfenbeinküste

BET